Іляна () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Іляна () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.
 Іляна () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Глодяну-Серат.